Eupleurogrammus är ett släkte av fiskar. Eupleurogrammus ingår i familjen Trichiuridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Abborrartade fiskar
Eupleurogrammus